Municipio de Dawson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dawson (condado de McLean, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Dawson (condado de Greene, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Dawson (condado de Phelps, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Phelps.